Râul Valea Sasului se poate referi la:

 Valea Sasului - afluent al râului Lotrioara
 Valea Sasului - afluent al râului Mureș